Niemcy:
 Bingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Sigmaringen
 Bingen am Rhein – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen

Stany Zjednoczone:
 Bingen – miasto w stanie Waszyngton

Osoby:
 Jacques Bingen – francuski inżynier